FK Izjevsk: Russische voetbalclub die bestond van 1936 tot 2004 en tot 1998 bekend stond als Zenit Izjevsk
 FK Zenit-Izjevsk: Russische voetbalclub opgericht in 2011, als opvolger van Sojoez-Gazprom Izjevsk